Ennis – miejscowość w Irlandii, w hrabstwie Clare.

Miejscowości w USA:
 Ennis – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Madison
 Ennis – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis

Znane osoby:
 Jessica Ennis – brytyjska lekkoatletka, wieloboistka